Das Rangfolgeverfahren beschreibt
 eine Methode der Transportoptimierung, siehe Matrixminimumverfahren
 eine summarische Methode der Arbeitsbewertung